Hümmer ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Hümmer (* 1981), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker (CSU)
 Hans Peter Hümmer (* 1943), deutscher Kinderchirurg, Hochschullehrer und Studentenhistoriker
 Michael Hümmer (* 1946), deutscher Fußballspieler
 Tizian Hümmer (* 2003), deutscher Fußballspieler